Mutua Madrid Open 2013 — профессиональный теннисный турнир, проходивший с 6 по 12 мая 2013 года.
Победителем турнира в мужском одиночном разряде стал Рафаэль Надаль.

Прошлогодний чемпион — Роджер Федерер — защищал свой титул, но уступил в третьем раунде.

Посев 
Первые восемь сеянных начинают турнир со второго раунда.

  Новак Джокович (Второй раунд)
  Роджер Федерер (Третий раунд)
  Энди Маррей (Четвертьфинал)
  Давид Феррер (Четвертьфинал)
  'Рафаэль Надаль (Титул)
  Томаш Бердых (Полуфинал)
  Жо-Вильфрид Тсонга (Четвертьфинал)
  Ришар Гаске (Второй раунд)

<li>  Янко Типсаревич (Первый раунд)
<li>  Марин Чилич (Первый раунд)
<li>  Николас Альмагро (Второй раунд)
<li>  Милош Раонич (Второй раунд)
<li>  Томми Хаас (Третий раунд)
<li>  Кэй Нисикори (Четвертьфинал)
<li>  Станислас Вавринка (Финал)
<li>  Жиль Симон (Третий раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Mutua Madrid Open 2013